Ludwig van Beethoven hat eine ganze Reihe von Häusern bewohnt, die als Beethovenhaus bekannt sind, unter anderem:

 Beethoven-Haus, Bonn
 Beethovenhaus Baden, Niederösterreich
 Biederhof oder Eroica-Haus, Wien
 Haus des Heiligenstädter Testaments, Wien
 Pasqualati-Haus, Wien
 Zur Schönen Sklavin, Wien

Siehe auch:
Mutter-Beethoven-Haus